Die Saison 2008/09 der Schleswig-Holstein-Liga war die 62. Spielzeit der Fußball-Schleswig-Holstein-Liga und die 15. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Durch die Einführung der 3. Liga und der Aufsplittung der Oberliga Nord zur Saison 2008/09 erhielt die zuvor als Verbandsliga geführte, fünftklassige Schleswig-Holstein-Liga den Status einer Oberliga.

Der Meister wurde die zweite Mannschaft von Holstein Kiel mit zwei Punkten Vorsprung auf den VfR Neumünster. Die Kieler qualifizierten sich dadurch für die Aufstiegsspiele gegen den Bewerber der Oberliga Hamburg. Dort unterlagen sie der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli und verpassten den Aufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der VfR Horst, Husumer SV, FC Kilia Kiel und NTSV Strand 08.

Aus der Bezirksoberliga Schleswig-Holstein stiegen der ETSV Weiche, TSV Klausdorf, PSV Union Neumünster und SV Eichede auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Schleswig-Holstein-Liga 2008/09 bei kicker.de
 Schleswig-Holstein-Liga 2008/09 bei fussballdaten.de

2008
Fußballsaison 2008/09